Долино — название населённых пунктов в России:
 Долино — посёлок в Егорьевском районе Алтайского края.
 Долино — деревня в Спировском районе Тверской области.

См. также 
 Долино-Каменка